In Mizzoura – film del 1914 diretto da Lawrence B. McGill
In Mizzoura – film del 1919 diretto da Hugh Ford